Rue Santos-Dumont est une désignant :
une rue de Lyon ; 
une rue de Nantes ;
une rue de Reims ; 
une rue de Paris.